Northern Ireland Open 2018 – ósmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Rozegrany został w dniach 12-18 listopada 2018 roku w Waterfront Hall w Belfast (Irlandia Północna).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6 000 £
Runda 3: 3 500 £
Runda 2: 2 500 £

Najwyższy break turnieju: 2 000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 145, 139, 137, 115, 112  Li Hang
 145, 138, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 142, 121  Eden Szaraw
 142, 119  Hammad Miah
 140, 126  Ryan Day
 137, 120, 117, 115, 112, 108, 108, 107, 105  Judd Trump
 136, 101  Noppon Saengkham
 135, 134, 132, 119, 116, 114, 112, 111, 108, 102  Ronnie O’Sullivan
 134, 121, 102  Zhou Yuelong
 132  Luca Brecel
 132  Tian Pengfei
 131, 118  Lu Ning
 128, 127, 122, 122, 101  Mark Selby
 127  James Wattana
 125  Neil Robertson
 124, 113, 102  David Gilbert
 122  Niu Zhuang

 120, 110  Jimmy Robertson
 118, 109  Daniel Wells
 115  Sam Craigie
 113  Robin Hull
 113  Joe O’Connor
 113  Ben Woollaston
 111  Zhang Yong
 110  Mark King
 107  Peter Ebdon
 105  Sam Baird
 102  Harvey Chandler
 102  Tom Ford
 102  Luo Honghao
 101  Ian Burns
 101  Andrew Higginson
 100  Zhang Anda

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Northern Ireland Open 2018 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Northern Ireland Open
2018 w Wielkiej Brytanii
2018 w sporcie
Sport w Belfaście